Eidsvoll (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Eidsvoll (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente